Gminy w USA:
 Swan Creek (ang. Swan Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Swan Creek (ang. Swan Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton